Накадзава () — японская фамилия. Известные носители:

 Накадзава, Кэйдзи (1939—2012) — японский мангака.
 Накадзава, Масатака (род. 1952) — японский учёный.
 Накадзава, Сота (род. 1982) — японский футболист.
 Накадзава, Хидэхико — японский филолог, славист.
 Накадзава, Юдзи (род. 1978) — японский футболист.
 Накадзава, Юко (род. 1973) — японская певица и актриса, бывшая участница идол-группы Morning Musume.